Ženská dvouhra Shenzhen Open 2020 probíhala druhý lednový týden 2020. Do singlové soutěže šenčenského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Běloruska Aryna Sabalenková, kterou ve druhém kole vyřadila Kristýna Plíšková.

Vítězkou se stala pátá nasazená, 25letá Ruska Jekatěrina Alexandrovová, jež ve finále zdolala 20letou kazašskou turnajovou sedmičku Jelenu Rybakinovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Na okruhu WTA Tour vybojovala své premiérové turnajové vítězství. Po halové trofeji ze série WTA 125K v Limoges tak prodloužila šňůru neporazitelnosti na deset utkání. Bodový zisk jí zajistil posun na nové kariérní maximum, 26. příčku žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2020